Glinus är ett släkte av kransörtsväxter. Glinus ingår i familjen kransörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kransörtsväxter
Glinus